DEQ est un sigle qui peut signifier : 
 Delivered Ex Quay, in Incoterm.

deq est un code qui peut signifier :
 dendi, une langue oubanguienne parlé en République centrafricaine, selon le code ISO 639-3.